Ранковце може бити:

 Ранковце, насеље и средиште истоимене општине у Македонији
 Ранковце (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република